Джиклас, Генри Ли (англ. Henry Lee Giclas, 9 декабря 1910 — 2 апреля 2007) — американский астроном.
 (1741) Джиклас — типичный астероид главного пояса, который был открыт 26 января 1960 года.